Maraton för damer vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta avgjordes den 28 juli.

Medaljörer

Resultat

Referenser
Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1996